Denkmalsbrunnen steht für:

 Denkmalsbrunnen Bad Liebenwerda, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Denkmalsbrunnen Ehrenfriedersdorf, Erzgebirgskreis, Sachsen